Шестой этап Кубка мира по биатлону 2012/2013 прошёл в итальянской Антерсельве со среды 16 января по воскресенье 20 января 2013 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET (МСК = CET + 03:00).

 Соревнования IBU

Таблица призовых мест 

Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории.

Результаты

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 17 января 2013 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 18 января 2013 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 19 января 2013 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 19 января 2013 года.

Женская эстафета 
Гонка прошла 20 января 2013 года.

Мужская эстафета 
Гонка прошла 20 января 2013 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после шестого этапа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

6-й этап